One Touch of Nature – film del 1909 diretto da David W. Griffith
One Touch of Nature – film del 1909 prodotto dalla Essanay
One Touch of Nature – film del 1911 diretto da Laurence Trimble
One Touch of Nature – film del 1914 diretto da Ashley Miller